Starliner steht für:
 Lockheed Starliner, Passagierflugzeug des Herstellers Lockheed
 CST-100 Starliner, wiederverwendbares Raumschiff des Herstellers Boeing
 Neoplan Starliner, Reisebusmodell des Herstellers Neoplan
 Starliner (Miracle Strip Pier Park), Achterbahn im Miracle Strip Pier Park

Siehe auch:
 Starline (Begriffsklärung)